Die Saison 2015 der Volleyball-Weltliga war die 26. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 16. Mai und endete am 19. Juli. Zum ersten Mal nahmen 32 anstatt der bisherigen 28 Mannschaften teil.

Modus 
Wie im letzten Jahr spielten die Mannschaften in drei Divisionen, wobei es zu Auf- und Abstieg kommen musste. Jede Division hatte zwei Phasen – Vorrunde und Final Six (Division I) oder Final Four (Division II und III).

Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in zwei Gruppen (Division II hatte drei) mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. In Division I und II spielte jede Mannschaft zwei Heim- und Auswärtsspiele gegen jeden Gruppengegner. Die Gruppensieger und -zweiten, sowie der Gastgeber und der Sieger des Final Four aus Division II qualifizierten sich für die Finalrunde der Division I. In der Finalrunde wurden die Mannschaften in zwei Dreiergruppen eingeteilt und spielten „jeder gegen jeden“. Die beiden besten Mannschaften jeder Finalgruppe erreichten das Halbfinale. Bei Divisionen II und III spielten die drei Gruppensieger und der Gastgeber im Final Four; in der Division III fanden in der Vorrunde zwei unabhängige Turniere in jeder Gruppe statt.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Division I

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 15. bis 19. Juli in Rio de Janeiro (Brasilien) ausgetragen.

Division II

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 10. und 11. Juli in Sofia (Bulgarien) ausgetragen.

Division III

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 4. bis 5. Juli in Bratislava (Slowakei) ausgetragen. Die Slowakei war daher für die Finalrunde qualifiziert, obwohl sie in ihrer Gruppe nur Dritter wurde.

Weblinks 

 Informationen der FIVB (englisch)

2015
Weltliga
Sportsaison 2015